Seznam rimskokatoliških cerkvenih redov.

Moški

Ženski 

Cerkveni redovi
Cerkveni redovi